

Patronymie

 Georges Gosnat (1914-1982) est un homme politique français.
 Pierre Gosnat (1948-2015) est un homme politique français.

Liens externes